Бе́лая Гора́ — посёлок городского типа в России, административный центр Абыйского улуса Республики Саха (Якутия).

Население —  чел. ().

История 
Образован в 1974 году. 4 октября 1974 года Президиум Верховного Совета РСФСР своим Указом утвердил Указ Президиума Верховного Совета Якутской АССР о перенесении центра Абыйского района из посёлка Дружина в посёлок Белую Гору.

В 1975 году удостоен премии ВДНХ за лучшее проектирование в условиях севера. Статус посёлка городского типа — с 1975 года.

Население

Транспорт 
Автозимник «п. Белая Гора — с. Абый — с. Деску — с. Сыаганнах».

Палеонтология 
 Летом 2018 года близ посёлка нашли щенка, жившего 18 тысяч лет назад. Первые анализы ДНК не дали понять волк это или собака. Секвенирование ДНК из ребра щенка  поможет определить его место на эволюционном древе псовых.
 Из останков хорошо сохранившейся в вечной мерзлоте птицы с неповрежденными перьями, когтями, кожей и мягкими тканями, учёным Центра палеогенетики в Швеции удалось выделить ДНК. Оказалось, что это рогатый жаворонок (Eremophila alpestris) из семейства жаворонковых (отряд воробьинообразные), живший 46 тыс. л. н. По генетическим данным он относится к предковой линии по отношению к двум современным подвидам, один из которых сегодня обитает на севере России, а другой — в монгольской степи.

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20101004184456/http://www.sitc.ru/monitoring/abiy/belayagora.shtml
 	
 

Населённые пункты Абыйского улуса
Центры улусов Якутии
Посёлки городского типа Якутии